Шарена джамия може да се отнася за:

 Шарена джамия, мюсюлмански храм в Тетово, Северна Македония;
 Шарена джамия, мюсюлмански храм във Фоча, Босна и Херцеговина;
 Шарена джамия, мюсюлмански храм във Травник, Босна и Херцеговина;
 Исак бей джамия, известна като Аладжа джамия, в превод Шарена джамия, мюсюлмански храм в Скопие, Северна Македония;
 Аладжа Имарет джамия, в превод Шарена Имарет джамия, бивш мюсюлмански храм в Солун, Гърция.